À l'Ouest, rien de nouveau () est un film germano-américano-britannique réalisé par Edward Berger, sorti en 2022.

Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom d'Erich Maria Remarque, publié en 1929, et de la troisième adaptation du roman de l'auteur, après celle de Lewis Milestone (1930) et le téléfilm de Delbert Mann (1979).

En , le film est présenté par l'Allemagne pour l'Oscar du meilleur film international en prévision de la  cérémonie des Oscars.

Nommé neuf fois lors la  cérémonie des Oscars en , le film remporte quatre récompenses dont l’Oscar du meilleur film étranger, étant le deuxième film le plus récompensé de la soirée.

Synopsis 
En , durant la Première Guerre mondiale, le jeune Paul Bäumer, tout juste âgé de , s'engage dans l'armée allemande. Tout comme ses amis Albert Kropp et Frantz Müller qui l'accompagnent, Paul est plein d'enthousiasme, d'orgueil et de patriotisme. Mais en arrivant sur le front de l'Ouest, près de La Malmaison, en pleine bataille du Chemin des Dames, les jeunes Allemands vont découvrir la réalité : celle de l'horreur qui règne dans les tranchées, loin de l'aventure héroïque qu'on leur avait promise au pays.

Paul va se lier d'amitié avec Stanislaus Katczinsky, un soldat plus âgé et aguerri, qui va lui transmettre des connaissances utiles pour survivre dans les tranchées.

Dix-huit mois plus tard, en , Paul a survécu et se trouve sur le front de Champagne, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Lui et Katczinsky vont parfois voler des volailles et des œufs chez un fermier du coin pour se nourrir.

L'état-major et une partie de la classe politique allemande savent que la guerre est perdue. Une délégation comprenant Matthias Erzberger, un homme politique social-démocrate haï par l'establishment militaire prussien, se rend donc à Compiègne pour négocier un armistice avec le maréchal Foch. Les Français refusent tout compromis et imposent un armistice à leurs conditions, ce qui est perçu comme un véritable diktat par les autorités allemandes, qui ne peuvent néanmoins s'y opposer.

Avec l'aval de Paul von Hindenburg, le chef d'état-major allemand, Erzberger et les autres négociateurs signent donc l'armistice, qui doit entrer en vigueur le  à  précises. Au matin du , Paul et son ami Katczinsky se réjouissent et font des projets pour l'après-guerre, à leur retour à la vie civile. Mais après une ultime incursion dans la ferme pour voler de la nourriture, Katczinsky est tué par le fils du fermier, qui se venge en lui tirant une balle de fusil de chasse en plein foie. Paul est quant à lui engagé, avec sa division, dans une ultime offensive inutile, ordonnée en baroud d'honneur, quelques minutes avant l'entrée en vigueur de l'armistice, par le général Friedrichs qui refuse d'admettre la défaite. Transpercé par la baïonnette d'un soldat français, il meurt alors que résonne au loin, au même instant, les clairons de l'armistice.

Fiche technique 

 Titre original allemand : 
 Titre original anglophone : 
 Titre français : À l'Ouest, rien de nouveau
 Réalisation : Edward Berger
 Scénario : Edward Berger, Lesley Paterson et Ian Stokell, d'après le roman À l'Ouest, rien de nouveau d'Erich Maria Remarque
 Musique : Volker Bertelmann
 Décors : Christian M. Goldbeck
 Costumes : Lisy Christl
 Photographie : James Friend
 Montage : Sven Budelmann
 Production : Edward Berger, Daniel Marc Dreifuss et Malte Grunert
 Production déléguée : Daniel Brühl, Lesley Paterson et Ian Stokell
 Sociétés de production :  (Allemagne) ;  (Royaume-Uni) et  (États-Unis)
 Société de distribution : 
 Budget : n/a
 Pays de production : ,  et 
 Langues originales : allemand, français
 Format : couleur - 2,39:1 - son 
 Genres : action, drame,guerre
 Durée : 
 Dates de sortie :
 Canada :  (Festival de Toronto)
 Monde :  ()
 Classification :
 Allemagne : FSK 16
 États-Unis : R

Distribution 
 Felix Kammerer  : Paul Bäumer
 Daniel Brühl (VF : ) : Matthias Erzberger
 Albrecht Schuch  : Stanislaus « Kat » Katczinsky
 Moritz Klaus : Frantz Müller
   : Albert Kropp
 Edin Hasanovic  : Tjaden Stackfleet
 Devid Striesow  : le général Friedrichs
 Thibault de Montalembert  : le maréchal Ferdinand Foch
 Sebastian Hülk : le  von Brixdorf
 Adrian Grünewald  : Ludwig Behm
 Anton von Lucke : le  von Helldorf
  : le  Detlof von Winterfeldt

Production 
En , le film est annoncé, avec Edward Berger à la réalisation, et Daniel Brühl en tant qu'acteur principal.

Le tournage débute le  à Prague, en Tchéquie, dont les studios Barrandov pour quelques scènes telles que le train où Matthias Erzberger (Daniel Brühl) discute sur l'armistice avec le maréchal Ferdinand Foch (Thibault de Montalembert), ainsi qu'à Milovice, pour transformer l'ancienne base de l'Armée soviétique en front de l'Ouest, et quelques villes dans la région Bohême comme celles de Točník, Sychrov et Chotěšov pour les décors intérieurs et extérieurs du manoir du général Friedrichs (Devid Striesow). Il a également lieu en Belgique et en Allemagne jusqu'au  de la même année.

Accueil

Festival et sortie 
À l'Ouest, rien de nouveau est présenté en avant-première au festival de Toronto, le , avant une diffusion mondiale sur  à partir du .

Critiques 
Sur le site Rotten Tomatoes, le film obtient un Tomatometer de 94 %, basé sur . Sur le site ecranlarge.com, Arnold Petit donne une note de  et estime qu'.

Autour du film 
 Le film comprend des scènes réalistes d'offensive, de bombardements et de corps-à-corps. Il montre les conditions de vie terribles dans les tranchées allemandes et françaises : froid, boue, faim, désespoir, mais aussi camaraderie et solidarité.
 Le film alterne les scènes de combat de 1917 à 1918 et l'épisode de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918 dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne. On perçoit les tensions entre les militaires et les civils (notamment Erzberger). Alors que les premiers veulent continuer à se battre, les seconds préfèrent épargner des vies humaines sachant que la guerre est perdue. D'où l'assaut final où le héros trouve la mort.
 Des scènes montrent les premiers chars d'assaut français et des avions de combat qui survolent les tranchées ennemies. Le char français utilisé (et dupliqué dans le film) est un Saint-Chamond M1, qui proviennent du musée de la ligne de démarcation de Rokycan. Le char est une reconstruction sur la base d'un BVP-1, la variant tchécoslovaque du BMP-1.

Distinctions

Récompenses 
 BAFA 2023 :
 Meilleur film
 Meilleure réalisation
 Meilleur scénario adapté
 Meilleure photographie
 Meilleur son
 Meilleure musique de film
 Meilleur film en langue étrangère
 Oscars 2023 :
 Meilleurs décors et direction artistique
 Meilleure photographie
 Meilleure musique de film
 Meilleur film international

Nominations 
 Golden Globes 2023 : 
 Meilleur film en langue étrangère
 Oscars 2023 :
 Meilleur film
 Meilleur scénario adapté
 Meilleurs maquillages et coiffures
 Meilleur son
 Meilleurs effets visuels

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 À l'Ouest, rien de nouveau, le roman d’Erich Maria Remarque (1929)
 À l'Ouest, rien de nouveau, film américain de Lewis Milestone (1930)
 À l'Ouest, rien de nouveau, téléfilm américain de Delbert Mann (1979)
 Liste de films antiguerres
 Liste des films allemands pour l'Oscar du meilleur long métrage international
 Matthias Erzberger, homme politique allemand, personnage principal du film

Liens externes 

 

Film allemand sorti en 2022
Film américain sorti en 2022
Film britannique sorti en 2022
Film d'action allemand
Film d'action américain
Film d'action britannique
Film dramatique allemand
Film dramatique américain
Film dramatique britannique
Film de guerre allemand
Film de guerre américain
Film de guerre britannique
Film sur la Première Guerre mondiale
Film tiré d'une œuvre d'Erich Maria Remarque
Remake allemand de film américain
Remake américain de film américain
Remake britannique de film américain
Film tourné en Allemagne
Film tourné en Belgique
Film tourné à Prague
Film de Netflix
Film classé R aux États-Unis
Film interdit aux moins de 16 ans en Allemagne
Film en allemand
Film en anglais
Film en français
Film nommé aux Golden Globes
Film nommé aux Oscars
Film avec un Oscar de la meilleure photographie
Film avec un Oscar de la meilleure musique de film
Oscar du meilleur film international
British Academy Film Award du meilleur film
British Academy Film Award du meilleur film en langue étrangère